Делийский полумарафон — ежегодный полумарафон, который проходит в городе Дели, Индия. Проводится с 2005 года в ноябре месяце. Наряду с основной дистанцией, есть также забег на 7 километров для всех желающих, забег на 4,3 километра для пожилых людей и 3,5 километра для инвалидов-колясочников. Старт полумарафона начинается на стадионе Джавахарлал Неру и дальше проходит по улицам города. По классификации IAAF имеет золотой статус.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны